A Play jelentései:

Play (1990), Bobby McFerrin albuma
Play (1999), Moby nagylemeze
Play (2001), Jennifer Lopez dala
Play, Észtország dala a 2016-os Eurovíziós Dalfesztiválon
Play (Akdong Musician-album)
Play (Amuro Namie-album)
Play (Brad Paisley-album)
Play (David Banner-dal)
Play, amerikai videójáték, anime, manga, film, DVD, televízió, képregény és zene magazin
Play, az Egyesült Királyság legrégebb óta megjelenő PlayStation újsága
Play, svéd együttes
Play, számítógépes keretrendszer